Хосе Лопез Портиљо има више значења:

 Хосе Лопез Портиљо, Колонија Венустијано Каранза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Хосе Лопез Портиљо (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Хосе Лопез Портиљо (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосе Лопез Портиљо (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосе Лопез Портиљо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосе Лопез Портиљо (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосе Лопез Портиљо (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосе Лопез Портиљо (Маркес де Комиљас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосе Лопез Портиљо (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хосе Лопез Портиљо (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хосе Лопез Портиљо, Чокоманатлан (Сан Мигел Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хосе Лопез Портиљо, Чокоманатлан (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хосе Лопез Портиљо (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Хосе Лопез Портиљо (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хосе Лопез Портиљо (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хосе Лопез Портиљо, Ел Чоризо (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хосе Лопез Портиљо (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику